Le Codex 076 (Gregory-Aland), α1008 (Soden), est un manuscrit de vélin du Nouveau Testament en écriture grecque onciale.

Description 
Le codex se compose d'une folio. Les dimensions du manuscrit sont de 17 x . Il est écrit sur deux colonnes, avec 23 lignes par colonne, avec les esprits et les accents.

C'est un manuscrit contenant le texte des Actes des Apôtres (2,11-22). 

Les paléographes datent unanimement ce manuscrit du  (ou ). 

Il est conservé à la Pierpont Morgan Library (Pap. G. 8), en New York.

Texte 
Le texte du codex est de type alexandrin. Kurt Aland le classe en Catégorie II.

Liens internes 
 Liste des manuscrits du Nouveau Testament en onciales grecques

Références

Bibliographie 
 B. P. Grenfell et A. S. Hunt, The Amherst Papyri, being an account of the Greek Papyri in the collection of Lord Amherst of Hackney at Didlington Hall, Norfolk I (London 1900), .

Manuscrit du Nouveau Testament en grec
Manuscrit biblique du Ve siècle
Manuscrit biblique du VIe siècle
Document conservé à la Pierpont Morgan Library